Municípios do Brasil
Barra de São Miguel (Alagoas)
Barra de São Miguel (Paraíba)

Desambiguações de topônimos